Op het US Open 1982  tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 31 augustus tot en met 12 september 1982.

Samenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigers Anne Smith en Kevin Curren wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Barbara Potter en Ferdi Taygan in drie tiebreak-sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Smith had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Zuid-Afrikaan Curren geen.

De Nederlandse Betty Stöve speelde samen met Mike Leach (VS) – zij strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1982